Zeeoren
 Abalone (bordspel)